Die Saison 1957/58 war die zweite Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde der Hombrucher FV 09, der auf den Aufstieg in die II. Division West verzichtete. Es rückte der Vizemeister SpVgg Erkenschwick nach. Aus der Gruppe 1 stiegen Borussia Lippstadt und der VfR Marl-Hüls, aus der Gruppe 2 der SC Hassel, der RSV Höh und die Sportfreunde Neheim ab. Aus der II. Division West stieg die SG Wattenscheid 09 ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 die SpVgg Fichte Bielefeld, die SpVg Marl sowie die TSG Rheda und in die Gruppe 2 der Hasper SV und SuS Menden 09 auf.

Tabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsspiel um Platz 13 

Die punktgleichen Mannschaften der SpVgg Röhlinghausen und des RSV Höh mussten in einem Entscheidungsspiel den Tabellendreizehnten ermitteln. Das Spiel fand am 24. Mai 1958 in Witten statt. Röhlinghausen setzte sich mit 4:3 nach Verlängerung durch und schaffte den Klassenerhalt. Höh musste ins Entscheidungsspiel gegen den Abstieg gegen Germania Datteln antreten.

|}

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele wurden am 4. und 11. Mai 1958 ausgetragen. Hombruch setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West.

|}

Entscheidungsspiel um den fünften Absteiger 

Die drittletzten der beiden Verbandsligagruppen ermittelten in einem Entscheidungsspiel den fünften Absteiger. Das Spiel fand am 1. Juni 1958 in Hagen statt. Datteln setzte sich mit 4:2 nach Verlängerung durch.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1957/58
1958